Christina steht für:
 Christina, weiblicher Vorname, Variante von Christine – siehe dort auch zu Namensträgerinnen
 Christina (1929), amerikanischer Stummfilm
 Christina (1953), deutsches Filmdrama

Siehe auch:
 Christina O, Megayacht
 Christina-Piercing, weibliches Intimpiercing
 Christine (Begriffsklärung)